Недирмамед Аловович Аловов () — туркменский государственный деятель, дипломат.

Дата и место рождения 
Родился 21 мая 1938 года. Туркмен. Каахкинский район, село Чукуркала. Окончил Государственный университет имени М. Горького, г. Ашхабад., ВПШ, г. Ташкент.

Карьера 
С 1955 по 1956 годы — старший товаровед Куня-Ургенчского сельского потребительского общества.

С 1956 по 1962 годы — бухгалтер средней школы Каахкинского района Ашхабадской области.

С 1962 по 1972 годы — работа в партийных органах Компартии Туркменистана.

С 1972 по 1976 годы — первый секретарь Каахкинского райкома Компартии Туркменистана.

С 1976 по 1988 годы — председатель Государственного комитета труда Туркменской ССР.

С 1988 по 1991 годы — председатель Государственного комитета социального обеспечения и труда Турменской ССР.

05.08.1992 — 09.03.1994 — министр социального обеспечения Туркменистана.

06.01.1995 — 02.03.1999 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана на Украине.

05.06.1999 — 28.01.2000 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Таджикистане.

После отставки 
В 2011 году награждён медалью «20 лет независимости Туркменистана» в числе ветеранов дипломатической службы.

Награды и звания 
 Медаль «20 лет независимости Туркменистана» (2011)

Примечания 

Министры Туркменистана
Послы Туркменистана на Украине
Послы Туркменистана в Таджикистане
Первые секретари районных комитетов КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 11-го созыва